Tommy Giroux, né le  à Québec au Canada, est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Carrière 
Ailier gauche, Tommy Giroux évolue durant quatre années avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, avant de rejoindre les Admirals de Norfolk en ECHL avec lesquels il inscrit dix points en quinze rencontres. Au mois d', il signe avec les Gothiques d'Amiens. Il termine sa première saison en Ligue Magnus avec le 8 meilleur compteur du championnat. Au mois d', il prolonge pour deux années supplémentaires dans le club picard. En 2020, il rejoint le club des Ducs d'Angers.

Au niveau international 
Au niveau international, il représente le Canada. En 2017, il est sélectionné pour les Universiade d'hiver de 2017.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008 || Blizzard du Séminaire St-François || LHMAAA|| 21 || 3 || 7 || 10 || 6 || 18 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2008-2009 || Blizzard du Séminaire St-François || LHMAAA|| 43 || 13 || 20 || 33 || 8 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2009-2010 || Filons de Thetford Mines || LHJAAAQ|| 49 || 32 || 45 || 77 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ|| 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Loups de La Tuque || LHJAAAQ|| 29 || 25 || 22 || 47 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ|| 40 || 7 || 7 || 14 || 6 || 11 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2011-2012 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ|| 42 || 10 || 15 || 25 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Armada de Blainville-Boisbriand || LHJMQ|| 26 || 12 || 13 || 25 || 4 || 11 || 6 || 9 || 15 || 6
|-
| 2012-2013 || Armada de Blainville-Boisbriand || LHJMQ|| 68 || 32 || 32 || 64 || 18 || 15 || 6 || 12 || 18 || 0
|-
| 2013-2014 || Patriotes de l'UQTR || SUO|| 13 || 3 || 8 || 11 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Patriotes de l'UQTR || SUO|| 25 || 15 || 17 || 32 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Patriotes de l'UQTR || SUO|| 28 || 20 || 21 || 41 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Patriotes de l'UQTR || SUO|| 22 || 13 || 17 || 30 || 6 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Admirals de Norfolk || ECHL|| 15 || 5 || 5 || 10 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus|| 44 || 24 || 27 || 51 || 6 || 12 || 6 || 5 || 11 || 6
|-
| 2018-2019 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus|| 42 || 14 || 29 || 43 || 0 || 11 || 1 || 4 || 5 || 2
|-
| 2019-2020 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus|| 40 || 21 || 40 || 61 || 4 || 7 || 2 || 4 || 6 || 2
|-
| 2020-2021 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 22 || 10 || 12 || 22 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 44 || 19 || 33 || 52 || 4 || 16 || 5 || 8 || 13 || 2

Notes et références 

Naissance en mai 1992
Naissance à Québec
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur de l'Armada de Blainville-Boisbriand
Joueur des Admirals de Norfolk (ECHL)
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Attaquant de hockey sur glace